Eryngium uruguayense är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Eryngium uruguayense ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
uruguayense